Hrvatska:
 Novigrad, grad u Istarskoj županiji
 Novigrad (općina), naselje i općina u Zadarskoj županiji
 Novigrad na Dobri, naselje u Općini Netretić, u Karlovačkoj županiji
 Novigrad Podravski, naselje i općina u Koprivničko-križevačkoj županiji
 Novigrad (Gradišće), gradić u Austriji (njem. Güssing), u kotaru Novi Grad u saveznoj pokrajini Gradišće

Vidi i:
 Novi Grad